Репроду́кція ( і ) — відтворення.

Використання поняття в різних галузях знання:

У суспільствознавстві 
 Репродукція людності або відтворення населення, а також репродуктивна поведінка в демографії

У психології 
 Репродукція — відтворення запам'ятованого.

У біології, тваринництві 
 Розмноження природних істот, організмів, тварин

У мистецтві, техніці 
 Репродукція — твір образотворчого мистецтва, кресленик або фотознімок, відтворений поліграфічним способом.
 Репродукція — жанр фотографії, спрямований на отримання знімків, максимально наближених до оригіналу.

Джерела 
 , стор. 585

Багатозначні терміни